Giovanni Castiglione – włoski kardynał, biskup Pawii w latach 1453–1460.
 Giovanni Castiglione – włoski kardynał, biskup Osimo w latach 1808–1815.